Гран-при Японии 2016 года (официально 2016 FORMULA 1 EMIRATES JAPANESE GRAND PRIX) — автогонка, семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и сорок третья Гран-при Японии в истории «Формулы-1»), прошёл с 7 по 9 октября на трассе «Судзука», Япония.На этом гран-при Нико Росберг одержал свою последнюю победу в карьере.

Квалификация 

|}

 Примечания
 1. Кими Райкконен и Паскаль Верляйн Наказаны потерей 5 позиций на стартовом поле за замену коробки передач.
 2.  Себастьян Феттель Наказан потерей 3 позиций на стартовом поле за столкновение с Нико Росбергом на Гран-при Малайзии.
 3.  Дженсон Баттон Наказан потерей 35 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
Источник

Гонка 

|}
Источник:

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания 

Гран-при Японии
Октябрь 2016 года
Спорт в Японии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке